Mamadou N'Diaye peut désigner :

 Mamadou Michel N'Diaye (1909-1985), marin, boxeur, résistant et chiropracteur sénégalo-français ;
 Mamadou Bamba Ndiaye (1949-2020), homme politique sénégalais ;
 Mamadou Bamba Ndiaye (1957-), homme politique sénégalais ;
 Mamadou N'Diaye (1975-), basketteur sénégalais ;
 Mamadou N'Diaye (1993-), basketteur sénégalais ;
 Mamadou N'Diaye (1945-), footballeur guinéen ;
 Mamadou N'Diaye (1995-), footballeur international sénégalais ;
 Doudou N'diaye Rose (1930-2015), de son vrai nom Mamadou N'diaye, musicien percussionniste sénégalais.